

Géographie 
 Autun est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Gastronomie 
 L'autun est un fromage à pâte molle issu de la région bourguignonne.